Rebelión hace referencia a varios artículos:

Manifestación
Rebelión, manifestación de rechazo a la autoridad.
Rebelión militar
Anexo:Rebeliones

Literatura
Rebelión (novela) de Julio Fuentes Serrano
Rebelión en la granja, novela satírica de George Orwell
Rebelión Greyjoy, en la saga de libros Canción de hielo y fuego

Películas
Mutiny on the Bounty (película de 1962), Rebelión a bordo
Rebelión (película de 1967) de Masaki Kobayashi

Otros 
Rebelión (sitio de Internet)
Mutiny on the Bounty, histórico motín sucedido en 1789